

Irlandia 
 Carlow – miasto w prowincji Leinster
 Carlow – hrabstwo

Niemcy 
 Carlow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

Zobacz też: Carlow-Mayo